Boris Zbarsky je jeden z hlavních programátorů renderovacího jádra Gecko, které používají webové prohlížeče Mozilla Firefox či Flock k vykreslování webových stránek. Narodil se v Oděse na Ukrajině (v dobách Sovětského svazu), ale nyní žije v USA. Je absolventem University of Chicago v oboru matematika, kde v současné době vyučuje.

Externí odkazy 
 Blog Borise Zbarskeho 
 Rozhovor s Borisem Zbarskym

Mozilla
Narození ve 20. století
Žijící lidé
Programátoři
Muži
Zaměstnanci Mozilla Corporation